Heinz Gutsche ist der Name folgender Personen:

* Heinz Gutsche (Politiker, I), deutscher Politiker (SED), MdV 
 Heinz Gutsche (Politiker, 1915) (1915–1973), deutscher Staatswissenschaftler und Politiker (SPD), Bezirksbürgermeister von Berlin-Reinickendorf